Příjmení Hellich mělo více osob:
 Josef Vojtěch Hellich (1807–1880), malíř
 Jan Hellich, poděbradský historik
 Bohuslav Hellich, lékař a zoolog

Externí odkazy